Тун — багатозначний термін, який може бути топонімом, назвою спортивного клубу, прізвищем або іменем.

Прізвище або ім'я 
 Тун Енчжен (1935—1997) — китайський археолог, історик, дизайнер і письменник-фантаст.
 Тун Цзянь (*1979) — китайський фігурист.
 Пан Тун (179—214) — китайський військовик.
 Лу Тун (790—835) — китайський поет та знавець чайної церемонії.
 Вень Тун (1019—1079) — китайський художник, поет та каліграф.
 Тун Вень (*1983) — китайська дзюдоїстка.
 Гуань Тун (870—960) — китайський художник.
 Єлизавета Тун-Гогенштайн (1764—1806) — австрійська шляхтянка, меценатка.
 Франц Антон фон Тун унд Гоґенштайн (1847—1916) — австро-угорський державний діяч.
 Тун Фей (*1961) — китайський спортивний гімнаст.

Топоніми 
 Тун — місто в Швейцарії, в кантоні Берн.
 Тун — округ у Швейцарії.
 Тун (озеро) — озеро в кантоні Берн у Швейцарії.

Спортивні клуби 
 «Тун» — швейцарський футбольний клуб з однойменного міста.

Багатозначні топоніми
Китайські прізвища
Німецькі прізвища